Boca eller Bocá kan syfta på:

 Boca (förlag) – ett förlag
 Boca (släkte) – ett släkte av kräftdjur

Geografi

Italien 
1 Boca, Piemonte, kommun, Piemonte, Provincia di Novara,

Mexiko 
2 Bocas (ort), Guanajuato, San Miguel de Allende,

Se även
 Boka (olika betydelser) – flera

Robotskapade Mexikoförgreningar